Bruce Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bruce Knob (Buncombe County, North Carolina)
 Bruce Knob (Macon County, North Carolina)
 Bruce Knob (Transylvania County, North Carolina)
 Bruce Knob (Tennessee)